Amstelgracht (gracht), voormalige gracht in Amsterdam
 Amstelgracht (schip, 1990), van Rederij Amstelgracht